Grassau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Grassau, Bismark – ort, Bismark (Altmark), Sachsen-Anhalt, 
 Grassau, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,